Термин льянос может относиться к следующим понятиям:
 Льянос — название некоторых равнинных регионов в местах интенсивной испанской колонизации в Америке.
 Льянос, Антонио (1806—1881) — филиппинский ботаник.
 Льянос, Фернандо де (1480—1510) — испанский художник эпохи Возрождения.

Названия испанских районов и населённых пунктов, включающие слово «льянос» 
 Льянос-де-Оливенса — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Бадахос
 Льянос-де-Альбасете — район в Испании, входит в провинцию Альбасете
 Льянос-де-Касерес — район Испании, входит в провинцию Касерес
 Вильяльба-де-лос-Льянос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка
 Лос-Льянос-де-Аридане — город и муниципалитет Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе
 Лос-Льянос-де-Тормес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила
 Льянос-дель-Каудильо — город и муниципалитет Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль
 Санта-Мария-де-лос-Льянос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка